Jonathan Benassaya (1980-), entrepreneur français
Philippe Benassaya (1964-), essayiste et homme politique français
Philippe Benassaya (1959-), candidat EELV (NUPES)  dans la  circonscription des Alpes-Maritimes en 2022